Fubu peut être :
 FUBU, une marque de vêtement de mode hip-hop ;
 Fubu, un secteur et village du territoire de Lukula au Congo-Kinshasa ;
 Fubu, une rivière du Mayombe dans le Congo-Kinshasa.